Цыга́ночка (Цыганская пляска) — старинная парная русская пляска, известная с конца XVIII века. В XX веке исполнялась сольно. По темпу и манере исполнения настолько близка к Сербиянке, что некоторые исследователи считают их разновидностями одного танца. Пляска общенациональная, одна из любимых у русского народа. Возникла под влиянием цыганской пляски. Танец похож на пантомиму, изображающую небольшой семейный разлад между мужем-цыганом и его женой-цыганкой. Музыкальный размер — 4/4. Темп вначале медленный, ускоряющийся до стремительного.

Описание 
Цыганочку пляшут мужчина и женщина, изображая из себя супругов: цыгана и цыганку. «Цыганка» садится между подруг, а мужчина начинает плясать, и как бы ищет цыганку. 

Затем он находит взглядом свою пару и, продолжая пляску, поклонами приглашает её к себе, но цыганка, будто обиженная чем-то, не хочет выходить к нему. Наконец, настойчивость цыгана заставляет её выйти. Теперь они пляшут вместе. Цыган хочет поцеловать свою жену, но та от него отворачивается, а когда потом соглашается, то цыган, оскорблённый первым её отказом, уходит и садится на лавку. Теперь уже цыганка должна проделать всё, что было изображено её мужем. При этом она выражает своё огорчение слезами. Цыган, после некоторого сопротивления, забывает своё оскорбление и выходит к жене. Оба радуются, и пляска заканчивается поцелуем.

У казаков Восточного Забайкалья и мужа и жену изображали две девушки.

В Красноярском крае зафиксирован женский танец перед гармонистом. Начинался он плавным выходом танцовщицы в круг с хлопками. Музыка постепенно ускорялась, и пляска тоже увеличивала темп. Рисунок танца усложнялся, движения становились более разнообразными. Затем шла дробь с подковыркой, дробные ходы и игра акцентами. Диалог между плясуньей и гармонистом накалялся и становился более активным и красноречивым. Завершалась пляска частой дробью и активным притопом ногой.

«Цыганочка» представляет собой редкий случай минорного лада в русском плясовом наигрыше. Начинается танец всегда медленно и постепенно ускоряется к концу. Для музыки наигрыша характерны хроматизмы, альтерированная гармония, задержания, разнообразная ритмика. Преобладают гитарные приёмы, характерные для цыганской музыки.

Пляска моряка («Яблочко»), получившая известность после Октябрьской революции, изобиловала хлопушками, заимствованными из «Цыганочки».

См. также 

 Голубец (танец)
 Цыганский романс

Примечания

Литература

Ссылки 
 Цыганочка // Толковый словарь Ожегова
 Цыганочка // Словарь Ефремовой
 Цыганочка с выходом — танец, полюбившийся многим
 Парная смешанная пляска «Цыганочка». Брянская обл., Унечский р-н, с. Белогорщ. (youtube.com)

Русские пляски
Наигрыши